Bucky puede referirse a:

 Bucky, el nombre de varios personajes de ficción de Marvel Comics:
Bucky Barnes, el primer personaje en usar el alias, compañero inseparable del Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial (llamado el Soldado del Inverno, actualmente es el nuevo Capitán América).
Rick Jones, un individuo que usó brevemente el alias.
Rikki Barnes, un individuo de Contra-Tierra que usó el alias.
Bucky (Lemar Hoskins), también conocido como Battlestar.

 Bucky en busca del mundo cero, serie de manga/anime japonesa de 1997.

 Bucky es la mascota de la tripulación de YAT, la nave espacial de la serie anime YAT Anshin! Uchū Ryokō.

 Bucky es el nombre coloquial abreviado que se da a uno de los elementos componentes de ciertos aparatos de rayox X cuyo nombre es rejilla Potter-Bucky.